Turek může být:
 Příslušník národa Turků
 Občan Turecka

místní název
 Turek (Polsko) – město  ve Velkopolském vojvodství v Polsku
 Okres Turek – okres v Polsku
 Gmina Turek – vesnická gmina v Polsku

ostatní
 Turek (příjmení) – české příjmení
 Turek – hovorově turecká káva, případně turecká mokka
 Turek (stroj) – mechanický stroj vydávaný za šachový automat
 Tur Turek – fotbalový klub v polském městě Turek
 Tvrdohlavý Turek – román francouzského spisovatele Julesa Verna z roku 1883
 Tykev turek – jiný název pro tykev obecnou

 umění
 Turek v Itálii – komická opera Gioacchina Rossiniho

Související články 
 Tureček
 Türk, Tuerk, Türck
 Turck

Externí odkazy